Amerikai Egyesült Államok
 Basin (Alabama)
 Basin (Kalifornia), Huntington Lake (Kalifornia) korábbi neve
 Basin (Mississippi)
 Basin (Montana)
 Basin (Wyoming)